Finalen av Copa Libertadores 1960 (Copa de Campeones de América 1960) avgjordes genom två matcher som spelades den 12– och 19 juni 1960. Peñarol från Uruguay mötte Olimpia från Paraguay på vardera lags hemarena.

Den första matchen spelades på Estadio Centenario i Montevideo med över 44 000 åskådare. Alberto Spencer gjorde det enda målet i matchen som slutade med vinst till Carboneros. En vecka senare, den 19 juni spelade man returmötet på Olimpias hemarena Estadio de Puerto Sajonia. Anfallaren Hipólito Recalde gjorde Olimpias mål i den 28:e minuten. 7 minuter innan fulltid lyckades Luis Cubilla kvittera med ett nickmål och matchen slutade oavgjort. Peñarol blev därmed turneringens förste mästare och fick spela i Interkontinentala cupen 1960.

Matcherna 
 Första finalmatchen 

 Andra finalmatchen

Källor 

Copa Libertadores 1960
Sportevenemang i Montevideo
Sportevenemang i Asunción
1960 i Uruguay
1960 i Paraguay
Club Olimpia
CA Peñarol
Montevideo under 1900-talet
Asunción under 1900-talet
Internationella fotbollstävlingar i Paraguay
Internationella fotbollstävlingar i Uruguay